Сезон 2005/06 стал для Челси 92-м, 14-м подряд в Премьер-лиге и 100-м со дня основания клуба. Клуб под руководством Жозе Моуринью взял чемпионство второй раз подряд. Клуб так же выиграл Суперкубок Англии. Клуб надеялся выступить лучше в Лиге чемпионов, чем в прошлом году, но вылетел на стадии 1/8 финала от Барселоны. В Кубке Англии клуб дошел до полуфинала, но уступил Ливерпулю. Клуб не смог защитить титул обладателя Кубка лиги, проиграв в 3-м раунде по пенальти Чарльтону.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

86.300.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

33.100.000

Зима 

1.500.000

Общие убытки:86.300.000

Общая прибыль:34.600.000

Разница:51.700.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

Кубок лиги

3-й раунд

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2005/2006